Serra d'Or, revista de caràcter cultural editada en català des del 1959.
 Premi Crítica Serra d'Or, premi atorgat anualment per la revista Serra d'Or.
 Premi Crítica Serra d'Or de Teatre, premi atorgat anualment per la revista Serra d'Or.
 Premi Crítica Serra d'Or de Recerca, premi atorgat anualment per la revista Serra d'Or.
 Premi Crítica Serra d'Or de Literatura i Assaig, premi atorgat anualment per la revista Serra d'Or.
 Premi Crítica Serra d'Or de Literatura Infantil i Juvenil, premi atorgat anualment per la revista Serra d'Or.